Генри Джей Бру́эм (; , Веллингтон Колледж, , Великобритания — , Ла-Круа-Вальме, , Франция) — британский игрок в рэкетс и регби, призёр летних Олимпийских игр.

Бруэм участвовал в одиночном турнире по рэкетсу на летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне. Он сразу вышел в полуфинал, однако проиграл в нём Генри Лифу и занял третье место.

Также Бруэм был членом сборной по регби и провёл за неё четыре матча.

Примечания

Ссылки 
 Генри Бруэм на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Регбисты по алфавиту
Игроки в рэкетс Великобритании
Регбисты Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Игроки в рэкетс на летних Олимпийских играх 1908 года